Рокбрюн — коммуна во Франции, департамент Жер
 Рокбрюн — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Рокбрюн-Кап-Мартен — коммуна во Франции, департамент Приморские Альпы
 Рокбрюн-сюр-Аржан — коммуна во Франции, департамент Вар